Someday, Glass Tiger-dal
Someday, Hera Björk-dal
Someday, Mariah Carey-dal
Someday, Nickelback-dal
Someday, Sugar Ray-dal
Someday (I’m Coming Back), Lisa Stansfield-dal
Someday (I Will Understand), Britney Spears-dal